Kiss 40 е дванадесети компилационен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 23 май 2014 г. за да отбележи 40-ия рожден ден на Kiss.

Обща информация 
Албумът съдържа по една песен от всеки албум, който групата издава през 40-годишната си кариера, включително концертни албуми, соловите албуми от 1978 г., както и песни от компилации, трите моментални концертни албума, които са достъпни за първи път и една неиздавана песен („Reputation“).

Албумът е първият, издаден от групата след включването им в Зала на славата на рокендрола.

Издадена е и ограничена версия Best Buy, която е с тениска.

Състав 
 Пол Стенли – ритъм китара (Диск 1, песни 1 – 5, 7 – 11, 15 – 22; Диск 2), вокали, (Диск 1, песни 3, 5, 10 – 11, 15 – 17, 20 – 22; Диск 2, песни 1 – 5, 7 – 12, 14, 16 – 18), акустична китара (Диск 2, песен 7)
 Ейс Фрели – соло китара (Диск 1, песни 1 – 5, 7 – 11, 14, 16 – 18; Диск 2, песни 10 – 11, 14), вокали, (Диск 1, песни 14), акустична китара (Диск 1 песен 18)
 Джийн Симънс – бас (Диск 1, песен 1 – 5, 7 – 11, 13, 16 – 22; Диск 2), вокали, (Диск 1, песни 1 – 2, 4, 8 – 10, 13, 18 – 19; Диск 2 песни 5 – 6, 13, 15), акустичен бас (Диск 2, песен 7)
 Питър Крис – барабани (Диск 1, песни 1 – 5, 7 – 12, 16 – 17; Диск 2, песни 11 – 12, 15), вокали, (Диск 1, песни 6 – 7, 12), (в Диск 1, песни 16 – 17 само е кредитиран)
 Ерик Кар – барабани, вокали, (Диск 1, песни 18 – 22; Диск 2, песни 1 – 4)
 Вини Винсънт – соло китара, вокали, (Диск 1, песен 19 и 21)
 Марк Сент Джон – соло китара, (Диск 1, песен 22)
 Брус Кулик – соло китара, бек вокали, (Диск 2, песни 1 – 9), акустична китара (Диск 2, песен 7)
 Ерик Сингър – барабани, бек вокали, (Диск 2, песни 5 – 9, 13, 15 – 19)
 Томи Тайър – соло китара, бек вокали, (Диск 2, песни 10, 12 – 13, 15 – 19)
с
 Боб Кулик – соло китара (Диск 1, песен 20)
 Боб Езрин – пиано (Диск 1, песен 6)
 Дик Уогнър – акустична китара (Диск 1, песен 6)
 Кевин Валънтайн – барабани (Диск 2, песен 10)
 Антон Фиг – барабани (диск 1, песни 16 – 17)

Песни

Позиции в класациите

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 2014 година
Компилации